Djinéa peut désigner plusieurs localités de la région de Ziguinchor au Sénégal :
 Djinéa Djiaguibé (communauté rurale de Djibidione)
 Djinéa Djilecounda (communauté rurale de Djibidione)
 Djinéa Sibogola (communauté rurale de Sindian)